77-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 77-й меридиан восточной долготы
 77-й меридиан западной долготы

См. также 
 77-я параллель северной широты
 77-я параллель южной широты